Ке́сслер (, ) — німецьке та єврейське прізвище.

 Алек Кесслер (1967—2007) — американський баскетболіст, центровий.
 Бруно Кесслер (17 лютого 1924, Пейо — 19 березня 1991 року, Тренто) — італійський політик
 Георг Кесслер (1932) — німецький футбольний тренер.
 Джованні Кесслер (нар. 1956 р.) — італійський юрист.
 Йозеф Кесслер (1800—1872) — композитор, піаніст, педагог.
 Карл Кесслер (1815 — 1881) — український зоолог.
 Міккель Кесслер (1979) — данський професійний боксер, чемпіон світу за версіями WBA та WBC.

Див. також 
 Синдром Кесслера

Німецькі прізвища
єврейські прізвища